Ambodiampana – comune del distretto di Mananara Nord, Madagascar
 Ambodiampana – comune del distretto di Sambava, Madagascar
 Ambodiampana – comune del distretto di Soanierana Ivongo, Madagascar